Кубок Кипра по футболу 2007/08 года () — 66-й розыгрыш Кубка Кипра по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Групповой этап

Группа A

Группа B

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика кубка на сайте soccerway.com
 

2007/2008
Спорт на Кипре в 2007 году
Спорт на Кипре в 2008 году
Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году